Натуральне число 1652
 1652 рік до нашої ери
 1652 рік нашої ери